

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Zadwórze – wieś w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne

Inne 
 Zadwórze – wieś w rejonie buskim obwodu lwowskiego

Zobacz też 
 Zadworze